Szwajcaria:
 Rheinwald – dolina
 Rheinwald – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Viamala
 Rheinwald – dawny okręg (Kreis) w kantonie Gryzonia

Osoby:
 Carl Friedrich Rheinwald – niemiecki polityk
 Henri Rheinwald – szwajcarski kolarz

Zobacz też:
 Reinwald